Рива Давидовна (Давыдовна) Бисноватая (; род. 2 февраля 1919) — деятель советского кино, звукорежиссёр.

Родилась в городке Лысянка Черкасской области Украины. Закончила Киевский кинотехникум (1935)

Лауреат Всесоюзного кинофестиваля в номинации «Приз за работу звукооператора» (1960).

Фильмография 
 1939 — Большая жизнь (2-й звукооператор)
 1941 — Богдан Хмельницкий (звукооператор)
 1954 — Земля
 1955 — В один прекрасный день
 1956 — Кровавый рассвет
 1957 — Любовь на свидании
 1958 — Киевлянка
 1959 — Иванна
 1961 — Радость моя
 1961 — Лесная песня
 1962 — Мы, двое мужчин
 1964 — Ключи от неба
 1966 — Кто вернётся — долюбит
  — Аннычка
 1970 — Умеете ли вы жить?
 1972 — Пропавшая грамота
 1976 — Остров юности
 1979 — Полоска нескошенных диких цветов
 1980 — «Мерседес» уходит от погони
 1982 — Грачи
  — Не было бы счастья…
 1984 — Благие намерения
 1986 — Обвиняется свадьба

Примечания

Ссылки 
 

Родившиеся в Киевской губернии
Звукорежиссёры СССР